Die Qualifikation zur Teilnahme an der Handball-Europameisterschaft der Frauen 2024 begann im Januar 2020 mit dem Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft.

Erstmals werden 24 Mannschaften an dem Turnier teilnehmen. Traditionell gesetzt sind die Gastgeber und der Sieger der letzten Europameisterschaft. Somit stehen für das Turnier 2024 noch 20 freie Plätze zur Verfügung.

Gastgeber 
Als Gastgebernationen sind die Auswahlen von Österreich, Ungarn und der Schweiz gesetzt.

Amtierender Europameister 
Die Europameisterschaft 2022 wurde im November 2022 ausgetragen. Der Sieger war qualifiziert zur Teilnahme an der Europameisterschaft 2024. Das norwegische Team gewann das Turnier.

Qualifikationsspiele 
20 Startplätze werden in Qualifikationsspielen ermittelt. Für die Qualifikation sind die Auswahlen folgender 23 Länder bestätigt (Stand November 2022): Kroatien, Tschechien, Dänemark, Spanien, Färöer, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Litauen, Nordmazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Serbien, Slowakei, Schweden, Türkei und Ukraine.

Vorbereitungsspiele (EHF Euro Cup) 
Die drei Gastgebermannschaften und der Europameister 2022 treten zur Vorbereitung auf das Turnier, zu dem sie automatisch qualifiziert sind, im EHF Euro Cup jeder gegen jeden in Hin- und Rückspielen gegeneinander an.

Qualifizierte Teams

Weblinks 
 stronger-together.eu/

Einzelnachweise 

Europameisterschaft Frauen
2024
Europameisterschaft Frauen 2024
Europameisterschaft Frauen 2024
Europameisterschaft Frauen 2024